У́лица Седо́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
Большинство улиц названы в честь Георгия Яковлевича Седова (1877 — 1914) — русского гидрографа и полярного исследователя.

Россия 
 Улица Седова — улица в Благовещенске (Башкортостан). Названа в честь Семена Михайловича Седова - первого председателя Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Благовещенска.
 Улица Седова — улица в Ижевске (Удмуртия).
 Улица Седова — улица в Иркутске.
 Улица Седова — улица в Ишимбае.
 Улица Седова — улица в Йошкар-Оле. 
 Улица Седова — улица в Казани.
 Улица Седова — улица в Камышине.
 Улица Седова — улица в Красноярске.
 Улица Седова — улица в Липецке.
 Улица Седова — улица в Махачкале, поселке Семендер (посёлок городского типа)
 Улица Седова — улица в Москве.
 Улица Седова — улица в Нарьян-Маре.
 Улица Седова — улица в Новосибирске.
 Улица Седова — улица в Новочеркасске.
 Улица Седова — улица в Перми.
 Улица Седова — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Седова — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Седова — улица в Северодвинске.
 Улица Седова — улица в Сыктывкаре.
 Улица Седова — улица в Твери.
 Улица Седова — улица в Туле - названа в честь Героя Советского Союза Константина Степановича Седова.
 Переулок Седова — переулок в  Орле.

Украина 
 Улица Седова — улица в Днепре.
 Улица Седова — улица в Запорожье.
 Улица Седова — улица в Киеве.
 Улица Седова — улица в Сумах.
 Улица Седова — ныне Новопречистенская улица в Черкассах.
 Улица Седова — улица в Волновахе.
 Ул. Седова - в Кропивницком

Крым 
 Улица Седова — улица в Севастополе.

См. также 
 Проспект Седова (Екатеринбург).

Примечания